Фізеш () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Берзовія.
 Фізеш () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бейца.
 Фізеш () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Сиг.